

Ушагаш — село, Каратобинський район, Західноказахстанська область
 Ушагаш — село, Келеський район, Туркестанська область